Матчи финалов ЖНБЛ сезона 1998/1999 проходили с 26 февраля по 13 марта 1999 года. В финалы чемпионата вышли четыре лучших клуба по итогам регулярного сезона. Все раунды финалов состояли всего лишь из одной игры. Чемпионом, впервые в своей истории, стал клуб «Австралийского института спорта», который со счётом 88:79 обыграл команду «Перт Брейкерс». «АИС» во второй раз вышел в большой финал ЖНБЛ и в одном из них стал триумфатором турнира, «Перт» же в свою очередь уже в третий раз добрался до решающей стадии финалов, имея в своём активе тоже одну победу. Самым ценным игроком финала стала Кристен Вил, впервые завоевавшая этот почётный трофей.

Регулярный чемпионат 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Сетка финалов

Результаты

Полуфиналы

Аделаида — Мельбурн — 63-54

АИС — Перт — 81-62

Предварительный финал

Перт — Аделаида — 67-46

Большой финал

Составы участников финала

АИС — Перт — 88-79

Ссылки 
 
 
 

ЖНБЛ в сезоне 1998/1999
Финалы ЖНБЛ